Липсиус () — немецкая фамилия:
 Липсиус, Карл Генрих Адальберт (Karl Heinrich Adelbert Lipsius) (1805—1861). Его дети:
 Липсиус, Рихард Адальберт (1830—1892) — немецкий протестантский богослов
 Липсиус, Константин (1832—1894) — немецкий архитектор
 Липсиус, Юстус Герман (1834—1920) — немецкий филолог
 Липсиус, Мария (1837—1927) — немецкая писательница по музыке.

 Липсиус, Юст (Justus Lipsius, другое распространённое написание фамилии — Липсий) (1547—1606) нидерландский учёный.